Аллерголо́гия (от  — другой, иной, чужой,   — воздействие и  — знание, слово, наука) — раздел медицины, изучающий аллергические реакции и заболевания, причины их возникновения, механизмы развития и проявления, методы их диагностики, профилактики и лечения.

Заболевания в аллергологии 
К заболеваниям, которые изучает аллергология, относятся:
 аллергический конъюнктивит;
 аллергический ринит;
 поллиноз (аллергия на пыльцу);
 крапивница;
 бронхиальная астма;
 атопический дерматит;
 отек Квинке;
 аллергия на продукты питания, животных, укусы насекомых, медикаменты и т.д.

Литература 
 
 
 Рой Паттерсон, Лесли К. Греммер, Пол А. Гринберг «Аллергические заболевания, диагностика и лечение», Москва, «Гэотар Медицина», 2000, ISBN 5-9231-0011-8
 Клиническая аллергология и иммунология / Под ред. Л. А. Горячкиной и К. П. Кашкина. Москва, «Миклош», 2009, ISBN 978-5-91746-002-4
 
 
 Дрынов Г. И. Терапия аллергических заболеваний. Москва, ЗАО «Объединённая редакция Боргес», 2004.
 
 Клиническая иммунология и аллергология / Под ред. Г. Лолора-младшего, Т. Фишера, Д. Адельмана. Москва, «Практика», 2000. ISBN 5-89816-025-6
 
 Клиническая иммунология и аллергология: в 3 томах / Под ред. Л. Йегера. Москва, «Медицина», 1990. ISBN 5-225-00500-4
 Аллергология и иммунология / Под общ. ред. А. А. Баранова и Р. М. Хаитова, Москва, Союз педиатров России, 2010, ISBN 978-5-904753-01-6

 

Аллергология